Flavi Heracleó, comandant romà
 Heracleó d'Egipte, escriptor grec
 Heracleó (gnòstic), membre de la secta dels valentinians